Stuguskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 43 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 290 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Ön höjer sig omkring 10 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet